Татьяна Гарбін була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Емілі Луа.

Магдалена Малеєва виграла титул, перемігши у фіналі 3–6, 6–2, 6–4 against Анна Кремер.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Магдалена Малеєва (переможниця)
  Анна Кремер (фінал)
  Татьяна Гарбін (2-ге коло)
  Анхелес Монтоліо (чвертьфінал)
  Ріта Гранде (1-ше коло)
  Ріта Куті-Кіш (2-ге коло)
  Марта Марреро (1-ше коло)
 n/a

Сітка

Посилання 
 Colortex Budapest Grand Prix 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001